Саженка (приток Упы)
 Саженка (приток Ужа)
 Саженка (приток Сожа)